Popular Music – album grupy Marillion
 Popular Music – czasopismo naukowe

Zobacz też 
 muzyka pop